Тамаково — название населённых пунктов в России:

 Тамаково — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Тамаково — деревня в Санчурском районе Кировской области.